Heitzer ist der Familienname folgender Personen: 

 Bernhard Heitzer (* 1949), deutscher Regierungsbeamter
 Heinz Heitzer (1928–1993), deutscher Historiker
 Lorenz Heitzer (1858–1919), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Petrus Heitzer (1777–1847), deutscher Karmelitenpriester
 Regine Heitzer (* 1944), österreichische Eiskunstläuferin
 Vincent Heitzer (* 1979), deutscher Kirchenmusiker, Domkapellmeister am Bamberger Dom
 Wilhelm Heitzer (* 1927), deutscher Gewerkschafter und Sozialfunktionär 
 Willi Heitzer, deutscher Grafiker 

Siehe auch:
 Heizer (Begriffsklärung)